Rendi ist der Familienname folgender Personen:

 Michael Rendi (* 1964), österreichischer Diplomat
 Pamela Rendi-Wagner (* 1971), österreichische Medizinerin und Politikerin